Xhelazz, nombre artístico de Mario Celimendiz Rodellar, es un rapero y productor procedente de Zaragoza España, nacido el 5 de diciembre de 1981.

Biografía y estilo 
Su infancia la pasó por el barrio Delicias de Zaragoza en donde conoció a otro MC reconocido como es Hate (Integrante del grupo Violadores del Verso) y fue al Instituto Salesianos donde destacó como jugador de baloncesto jugando más tarde en el equipo oficial de la ciudad de Zaragoza. En sus inicios comenzó con ritmos hardcore y letras explícitas. Xhelazz emplea técnica y mensaje; especializándose en el uso de recursos como metáforas, juegos de palabras y sarcasmos. En sus últimos trabajos se muestra más reflexivo y metódico en sus letras (rap conciencia). Ha sido miembro de los grupos Imperio (Olimpo) y Cloaka Company, también ha colaborado con artistas como Tote King, R de Rumba, Rapsusklei & Hazhe, Violadores del Verso, entre otros. Tras el paso por las agrupaciones comenzó su carrera en solitario siendo uno de los mc's más reconocidos.

Curiosidades 

 Se afirma ávido lector de novelas románticas y poesía.
 Nombra frases míticas de la literatura y/o cine como, "la tele me ha culturizado, porque cada vez que la encienden en casa me voy a leer a mi cuarto", frase mencionada por Groucho Marx en una entrevista.
 "El soñador elegido", es la traducción literaria de جبران خليل جبران بن ميخائل بن سعد Gibran Khalil Gibran a quien Xhelazz homenajea con el título de su primer LP en solitario.
 El título del tema "Alas rotas" coincide con el nombre de una novela escrita por Gibran Khalil Gibran, de cuyas obras literarias Xhelazz es admirador.

Discografía

Con Cloaka Company 
 "Desde las sombras" (Maqueta) (2001)
 "Verso Munizzione" (LP) (Fünkdamental Records, 2003)

En solitario 
 "Chelas" (Maqueta) (2001) 
 "Resurrección" (Maqueta) (2003) 
 "Verso Municcione" (LP) (Fünkdamental Records) (2003)
 "¿Te rapeas algo?" (Maqueta instrumental) (2004) 
 "Xhelazz" (Maxi) (Rap Solo, 2005) 
 "¿Te rapeas algo 2?" (Maqueta instrumental) (2006)
 "¿Te rapeas algo 3?" (Maqueta instrumental) (2007)
 "El soñador elegido" (LP) (Rap Solo) (2007)
 "¿Te rapeas algo 4?" (Maqueta instrumental) (2008)

Con R de Rumba 
 "De vuelta al estudio: Remixes y rarezas" (Mixtape) (2009)

Colaboraciones

Como Mc 

 Estudios blancos "Que más da" [Cloaka Company] ( Estudios blancos 2003-2005)
 Hazhe "Agua Pura" (2003)
 R de Rumba "Reunión / Sistema R.A.P." (2003)
 Tote King "Algo más que recuerdos", Música para enfermos (2004)
 Hazhe "Creador Series Vol. 2: Metamorfósis" (2004)
 VV.AA. "Ill Music Vol.1" (2005)
 Hazhe "Petróleo" (2006)
 Sharif "Zapatos de Cristal", A ras de sueño (2009)
 Hate "Hodio", Doble vida (2011)
 Chojin "Rap Vs Racismo", El ataque de los que observaban (2011)
 Hazhe "Interludio Xhelazz", H·A·Z·H·E (2012)
 Kamikaze "Saber nada Plate", Raíces y asfalto (2012)
 Kase.O "Viejos Ciegos", El Círculo (2016)
 Hate "Dando Brea", La Última Función (2017)
 R de Rumba "Zoofunk", Funk Experience (2020)

Como Productor 
 Rapsusklei "Algo Para Recordar" (2001)
 Dr. Loncho "El Jesucristo De Las Películas" (2004)
 Erik B "El Puto Jefe, La Leyenda" (2004)
 Rapsusklei "La Maketa De Frees Junos" (2005)
 Erik B "Larga Vida Al Rey" (2005)
 Hazhe "Petróleo" (2006)
 Dani Ro "Veracruz" (2007)
 Violadores del Verso "Gira 06/07 Presente (LP/DVD)Ocho líneas REMIX" (2007)
 Erik B "Nunca Es Suficiente" (2008)
 Sho Hai "Infierno" (2011)
 Juaninacka "Early Grayce" (2011)
 Sharif "Cuando se apagan los focos" (2013)
 El Langui "Encadenado" (2015)

Referencias

Véase también 
 Rap
 Violadores del Verso
 Hip Hop
 Hip hop español

Enlaces externos 
 Página web oficial de Xhelazz
 Twitter de Xhelazz
 Facebook de Xhelazz
 Instagram de Xhelazz
 Myspace de Xhelazz

Raperos de la provincia de Zaragoza